Powhatan désigne :

 les Amérindiens Powhatans
 la langue powhatan
 le chef amérindien Powhatan
 la ville de Powhatan, dans l’Arkansas
 la ville de Powhatan, dans la Caroline du Nord
 la ville de Powhatan, dans le Kansas
 la ville de Powhatan, dans la Louisiane
 la ville de Powhatan, en Virginie
 la ville de Powhatan, en Virginie-Occidentale
 le comté de Powhatan, en Virginie